Вильямарин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Оренсе. Занимает площадь 56,09 км². Население 2175 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе